Delfina Ubierna puede referirse a:

 Delfina Ubierna, nombre propio femenino de origen griego.
 Delfina, en la mitología griega, nombre de una dragón hija de Gea.
 Delfina, esposa y, por tanto, futura reina consorte del Delfín de Francia.
 La Delfina, localidad del Partido de General Viamonte, provincia de Buenos Aires, Argentina.